Alaminos se puede referir a:

Antón de Alaminos, explorador español, acompañante y piloto de Cristóbal Colón durante el cuarto viaje de éste hacia las Américas.
Juan Alaminos y Vivar, gobernador de Filipinas y general del ejército español.
Alaminos en Guadalajara, España.
Alaminos en La Laguna, Filipinas.
Alaminos en Pangasinán, Filipinas.